Getting Away With Murder () — четвёртый студийный альбом калифорнийской рок-группы Papa Roach, вышедший в августе 2004 года на лейбле Geffen Records. Альбом представляет собой отход от предыдущих работ группы, демонстрируя альтернативный рок и хард-рок звучание вместо ню-метала и рэп-метала. Альбом достиг максимального уровня продаж в США и ему был присвоен платиновый статус от RIAA за тираж более 1 000 000 экземпляров в октябре 2005 года.

Об альбоме 
Рабочим названием диска было «Dancing In the Ashes». Позже его сменили на «Getting Away With Murder». Материал к альбому группа принялась писать в 2003 году. Записав около 30 новых песен, Papa Roach пригласили продюсера Говарда Бэнсона, чтобы помочь им выстроить звук и отобрать нужные песни. По окончании записи альбома группа снимает клип на сингл «Getting Away With Murder», следующим клипом стал клип на песню «Scars».

Список композиций

Участники записи 
Papa Roach
 Джекоби Шэддикс — вокал
 Джерри Хортон — гитара
 Тобин Эсперанс — бас-гитара
 Дэйв Бакнер — барабаны

Интересные факты 
 Композиция «Not Listening» вошла в саундтрек компьютерных игр FlatOut 2 и Gran Turismo 4

Примечания

Ссылки 
 Тексты песен альбома
 Getting Away With Murder на discogs.com

Альбомы Papa Roach
Альбомы Geffen Records
Альбомы альтернативного рока
Альбомы альтернативного метала
Хард-рок-альбомы